Мурильо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Мурильо, Андер (род. 1983) — испанский футболист, защитник.
 Мурильо, Андрес (футболист) (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Мурильо, Бартоломе Эстебан (; 1617—1682) — испанский живописец «золотого века», глава севильской школы.
 Мурильо, Даниэль (; род. 1982) — американский музыкант.
 Мурильо, Джейсон (род. 1992) — колумбийский футболист, защитник.
 Мурильо, Джефферсон (род. 1992) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Мурильо, Джон (род. 1995) — венесуэльский футболист.
 Мурильо, Джон (род. 1984) — колумбийский легкоатлет, метатель молота.
 Мурильо, Карлос (; род. 1970) — панамский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBA.
 Мурильо, Кристина (род. 1993) — мексиканская футболистка.
 Мурильо, Майкл Амир (род. 1993) — панамский футболист.
 Мурильо, Мануэль (1816—1880) — колумбийский политический деятель.
 Мурильо, Мигель (1898—?) — боливийский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1930 года.
 Мурильо, Оскар (род. 1988) — колумбийский футболист.
 Мурильо, Педро Доминго (1757–1810) – боливийский политик, революционер.
 Мурильо, Росарио (; род. 1951) — первая леди Никарагуа, жена Даниэля Ортеги, видный сандинистский политик.
 Мурильо, Хакоб (род. 1993) — эквадорский футболист.
 Мурильо, Элькин (род. 1977) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Браво Мурильо, Хуан (1803—1873) — испанский политик, председатель правительства Испании.